Schiffsbegrüßungsanlage steht für folgende Einrichtungen:

 Schiffsbegrüßungsanlage Rendsburg am Nord-Ostsee-Kanal
 Schiffsbegrüßungsanlage Willkomm-Höft in Wedel an der Elbe